Ženská dvouhra BNP Paribas Open 2021 probíhala v první polovině října 2021. Do singlové soutěže  indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráček, z nichž se patnáct probojovalo z kvalifikace včetně tří tzv. šťastných poražených. V roce 2020 byl turnaj zrušen kvůli koronavirové pandemii. 

Obhájkyní titulu z roku 2019 byla dvacátá první tenistka světa a šestnáctá nasazená Kanaďanka Bianca Andreescuová, kterou ve třetím kole vyřadila estonská hráčka Anett Kontaveitová. Na turnaji absentovala světová jednička Ashleigh Bartyová a po pozitivním covidovém testu byla nucena do izolace nastoupit světová dvojka Aryna Sabalenková.

Druhou kariérní trofej vyhrála Paula Badosová, která se stala první španělskou šampionkou turnaje a premiérově se posunula na 13. místo žebříčku.

Turnaj 

Zápas prvního kola mezi italskou kvalifikantkou Martinou Trevisanovou a Češkou Marií Bouzkovou trval 3 hodiny a 52 minut. Stal se tak druhým nejdelším zápasem probíhající sezóny a celkově sedmým nejdelším v hlavních soutěžích okruhu WTA od začátku open éry. Italka vedla již o set a brejk, v závěru druhé sady však Bouzková odvrátila dva mečboly a dokázala ji získat ve zkrácené hře poměrem míčů 10:8. Třetí dějství již ovládla Trevisanová výsledkem 6–4. Za nejdelším zápasem roku mezi Kučovou a Gorgodzeovou z gdyňského BNP Paribas Poland Open duel zaostal o pouhé tři minuty.

Dvojnásobná vítězka turnaje Belgičanka Kim Clijstersová, startující na divokou kartu, nedokázala ani v pátém zápase po návratu na profesionální okruh vyhrát soutěžní utkání. V prvním kole ji vyřadila Češka Kateřina Siniaková.

Již v prvním zápase byla vyřazena čerstvá vítězka US Open Britka Emma Raducanuová, která podlehla sté hráčce světa Aljaksandře Sasnovičové z Běloruska. Raducanová uhrála pouze šest her, přestože newyorský major ovládla bez ztráty setu. Ani při třetím startu v hlavní soutěži turnaje organizovaného WTA, v rámci nejvyššího ženského okruhu, nedokázala vyhrát zápas.

Šťastná poražená kvalifikantka Beatriz Haddad Maiová se stala vůbec první Brazilkou, která vyhrála nad členkou z elitní světové trojky žebříčku WTA. Ve třetím kole vyřadila třetí ženu klasifikace Karolínu Plíškovou, když se Češka dopustila dvanácti dvojchyb a po druhém servisu získala jen 25 % výměn. 

Tunisanka Ons Džabúrová si postupem do semifinále zajistila v novém vydání žebříčku WTA premiérový posun do první světové desítky. Tohoto milníku dosáhla vůbec jako první arabský tenista bez ohledu na pohlaví.

První trofej WTA 1000 pro Paulu Badosovou 

Vítězkou se stala dvacátá první nasazená Španělka Paula Badosová, jež ve finále zdolala běloruskou turnajovou sedmadvacítku Viktorii Azarenkovou. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 2–6 duel rozhodl až tiebreak třetí sady. V něm zvítězila španělská hráčka poměrem míčů 7:2, když pět z devíti výměn získala winnery. V prvním vzájemném utkání přitom dvojnásobná šampionka turnaje Azarenková zaznamenala o čtyři vítězné míče více a dopustila se o osm nevynucených chyb méně; na dvorci dominovala především ve druhém dějství. Zápas trval 3 hodiny a 4 minuty, čímž se stal nejdelším finálem v odehrané části sezóny. Běloruska odvrátila osm z třinácti brejkbolů, zatímco Španělka – debutující v hlavní soutěži Indian Wells – deset ze sedmnácti hrozeb na prolomení podání.

V probíhající sezóně i na okruhu WTA Tour si Badosová, po triumfu na Serbia Open 2021, připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo premiérovou trofej z kategorie WTA 1000. Stala se tak první španělskou vítězkou Indian Wells Masters, když vylepšila dvě finálové účasti Conchity Martínezové z let 1992 a 1996. Zisk 1 000 bodů ji poprvé v kariéře posunul do elitní světové dvacítky na 13. místo. V rámci sezónní klasifikace pro Turnaj mistryň (tzv. WTA Race), se tři týdny před jeho rozehráním ocitla na 8. příčce, která jí zajistila přímou účast na finálovém turnaji roku 2021, neboť hráčky na dalších místech ji nemohly předstihnout (stav k 19. říjnu).

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

3. sekce

Dolní polovina

5. sekce

Kvalifikace

Nasazené hráčky

Kvalifikantky

Šťastné poražené 
  Jasmine Paoliniová
  Kristína Kučová
  Beatriz Haddad Maiová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2021